Miejscowość w USA:
 Levant – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Levant – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas

Gminy w USA:
 Levant (ang. Levant Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Levant (ang. Levant Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks